Гаріманові (Harrimaniidae) — родина напівхордових класу кишководишних (Enteropneusta). Таксономічна ревізія родини була проведена у 2010 році. Тоді ж описано ряд нових родів і видів у Східній Пацифіці.

Класифікація 
Роди і види подані згідно з World Register of Marine Species:

Harrimania 
 Harrimania kupfferi (von Willemoes-Suhm, 1871)
 Harrimania maculosa Ritter, 1900
 Harrimania planktophilus Cameron, 2002

Horstia 
 Horstia kincaidi  Deland, Cameron, Rao, Ritter & Bullock, 2010

Mesoglossus 
 Mesoglossus bournei  Menon, 1904
 Mesoglossus caraibicus  van der Horst, 1924
 Mesoglossus gurneyi  Robinson, 1927
 Mesoglossus intermedius  Deland, Cameron, Rao, Ritter & Bullock, 2010
 Mesoglossus macginitiei  Deland, Cameron, Rao, Ritter & Bullock, 2010
 Mesoglossus pygmaeus  Hinrichs & Jacobi, 1938

Protoglossus 
 Protoglossus graveolens Giray and King, 1996
 Protoglossus koehleri (Caullery and Mesnil, 1900)
 Protoglossus taeniatum author unknown

Ritteria 
 Ritteria ambigua Deland, Cameron, Rao, Ritter & Bullock, 2010

Saccoglossus 
 Saccoglossus apatensis Thomas, 1956
 Saccoglossus aulakoeis Thomas, 1968
 Saccoglossus borealis Okuda & Yamada, 1955
 Saccoglossus bournei (Menon, 1904)
 Saccoglossus bromophenolosus King, Giray and Kornfield, 1994
 Saccoglossus caraibicus (van der Horst, 1924)
 Saccoglossus gurneyi (Robinson, 1927)
 Saccoglossus horsti Brambell and Goodhart, 1941
 Saccoglossus hwangtauensis Si & Kwang-Chung, 1935
 Saccoglossus inhacensis van der Horst, 1934
 Saccoglossus kowalevskii (Agassiz, 1873)
 Saccoglossus madrasensis Rao, 1957
 Saccoglossus mereschkowskii (Wagner, 1885)
 Saccoglossus otagoensis (Benham, 1899)
 Saccoglossus pusillus (Ritter, 1902)
 Saccoglossus pygmaeus Hinrichs and Jacobi, 1938
 Saccoglossus ruber Tattersall, 1905
 Saccoglossus sulcatus (Spengel, 1893)

Stereobalanus 
 Stereobalanus canadensis (Spengel, 1893)
 Stereobalanus willeyi Ritter, 1904

Xenopleura 
 Xenopleura vivipara Gilchrist, 1925

Примітки 

Напівхордові
Родини тварин